Saturn steht für:

 Saturn (Mythologie): Römische Gottheit
 Saturn (Planet): Planet des Sonnensystems 
 Saturn (Heraldik): Wappenfigur in der Heraldik

Familienname
 Perry Saturn (* 1966), US-amerikanischer Hardcore-Wrestler

Name von Tieren
 Saturn (Alligator): Mississippi-Alligator aus dem Moskauer Zoo, der ein sehr hohes Alter erreichte

Geographie
 Kopalnia Węgla Kamiennego Saturn: Steinkohlebergwerk in Polen
 Kreidegrube Saturn: Kreideabbau
 Saturn (Rumänien): Badeort an der Schwarzmeerküste
 Saturn (Westtatra): Berg in der Westtatra in Polen
 Saturn-Gletscher: Gletscher in der Antarktis 
 Zeche Saturn: Steinkohlebergwerk in Witten

Medien
 Saturn Award: Filmpreis
 Saturn (Roman): Science-Fiction-Roman von Ben Bova
 Saturn (Zeitschrift): Zeitschrift aus Heidelberg

Sport
 Saturn Ramenskoje: Russischer Erstliga-Fußballverein
 Saturn-Stadion: Fußballstadion in Moskau

Technik
 SATURN: Militärische Funktechnik
 Sega Saturn: Videospielkonsole,
 HP Saturn: Prozessorfamilie für Taschenrechner
 
Transporttechnik
 Saturn (Rakete): Raketen des Apollo-Programms
 Magirus-Deutz: Reihe von Bussen und Lastwagenmodellen
 KFNB – Saturn und Mercur: Österreichische Personenzuglokomotive
 Lockheed Saturn: Flugzeug des Herstellers Lockheed
 Saturn (Schiffstyp): Containerschiff-Type
 ehemalige Fähre der britischen Reederei Caledonian MacBrayne, siehe Clyde-Streaker

Unternehmen
 Carrozzeria Saturn: Ehemaliger italienischer Hersteller von Automobilkarosserien
 Heristo: Hersteller von Tierfutter
 Media-Saturn: Elektrohandelskette
 NPO Saturn: russischer Flugtriebwerkshersteller
 Saturn Corporation: US-amerikanische Fahrzeugmarke
 Saturn Sports Cars: britischer Automobilhersteller
 Saturn-Film: Filmproduktionsgesellschaft

Siehe auch:

 Saturnia
 Saturnino
 Saturnus